„Супермен и Лоис“ () е американски сериал, базиран върху комиксовите герои на компанията ДиСи. Сюжета се развива в същата вселена на „Стрелата“, „Светкавицата“, „Легендите на утрешния ден“, „Константин“, „Супергърл“, „Лисицата“, „Борците за свобода: Лъчът“, „Черната мълния“ и „Батуоман“. Сериала се излъчва по „The CW“. Премиерата на първия сезон е на 23 февруари 2021 г.

През март 2022 година, сериалът е подновен за трети сезон.

Герои 

 Тайлър Хеклин – Кал-Ел / Кларк Кент / Супермен
 Елизабет Тулох – Лоис Лейн
 Джордан Елсас – Джонатан Кент
 Майкъл Бишоп – Джонатан Кент
 Александър Гарфин – Джордан Кент
 Дилън Уолш – Сам Лейн
 Емануел Чрикуи – Лана Ленг-Кушинг
 Ерик Валдез – Кайл Кушинг
 Инде Наварет – Сара Кушинг
 Адам Рейнър – Тал-Ро / Моргън Едж / Ликвидаторът
 Уоли Паркс – Джон Хенри Айрънс / Стомана
 Тайлър Бъкс – Натали Лейн Айрънс
 София Хасмик – Криси Бипо

Общ преглед

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2022)

Сезон 3 (2023)

Източници

Външни препратки 
 

Американски сериали
Фентъзи сериали
Сериали, базирани на ДиСи Комикс
Предавания на The CW